Pombal (edifício) — para a criação de pombos

Brasil 
 Pombal (Paraíba) — município
 Pombal Esporte Clube — da cidade brasileira de Pombal
 Tiradentes (Minas Gerais) — cidade antigamente chamada Pombal
 Pombal (Praça dos Três Poderes) — monumento em Brasília

Portugal 
 Pombal (Portugal) — cidade no distrito de Leiria
 Pombal (freguesia) — freguesia no concelho de Pombal
 Pombal (Alfândega da Fé) — freguesia
 Pombal (Carrazeda de Ansiães) — freguesia
 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699—1782) — mais conhecido como Marquês de Pombal, primeiro—ministro do rei português .

Desambiguações de topônimos